

Cinema 
 Symptoms – film del 1974 diretto da José Ramón Larraz

Musica 
 Symptoms – album degli Useless ID del 2012
 Symptoms – singolo degli Atlas Genius del 2013
 Symptoms – album di Ashley Tisdale del 2019